Рорберг () — топоним:

 Рорберг (Тироль) — коммуна, федеральная земля Тироль Австрии.
 Рорберг (Айхсфельд) — коммуна, земля Тюрингия Германии.
 Рорберг (Альтмарк) — коммуна, земля Саксония-Анхальт Германии.